Královská kaple může být:

 Královská kaple (Brno)
 Královská kaple (klášter Plasy)
 Královská kaple v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje na Velehradě